Le Rouzic est un patronyme breton, présent également sous l'orthographe Le Rousic. Dérive du breton rouzig qui signifie rousseau (personne qui a les cheveux et le poil roux).

Personnalités 
 Gwenaël Le Rouzic (1970), joueur de volley-ball français ;
 Joseph Le Rouzic (1863-1941), personnalité politique française ;
 Pierre Le Rouzic (1923-2007), journaliste français ;
 Zacharie Le Rouzic (1864-1939), archéologue et préhistorien français.